Edda – imię żeńskie
 Edda starsza (Edda poetycka) – najstarszy zabytek literatury islandzkiej
 Edda młodsza (Edda prozaiczna) – późniejsza wersja tej opowieści
 Edda (isl. Edduverðlaunin) – najważniejsza islandzka nagroda filmowa i telewizyjna
 Edda Művek – węgierska grupa muzyczna